De Koeweitse voetbalbeker 2011 (Emir Cup) was de 50ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 5 mei 2011 en eindigde op 7 juni 2011. Kazma SC won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door Kuwait SC in de eindstrijd met 1–0 te verslaan. In de 54ste minuut maakte Talal Al Fadhel het enige doelpunt.

Schema

2011
Koeweit